Socher ist der Familienname folgender Personen:

 Harald Socher (* 1947), deutscher Fußballtorwart
 Peter Forer Socher (vor 1824–nach 1839), deutscher katholischer Theologe
 Richard Socher, deutscher Informatiker